ТКБ-408 (от ) — советский автомат, разработанный в   в ЦКИБ СОО для участия в конкурсе на новый автомат для Советской Армии. По результатам этого конкурса ТКБ-408 показал неудовлетворительные результаты как по кучности стрельбы, так и по живучести, и выбыл из конкурса после настрела всего 5000 выстрелов. В итоге в этом конкурсе победил знаменитый 7,62-мм автомат Калашникова.

Распространено ошибочное мнение о том, что ТКБ-408 был первым автоматом, созданным по компоновке булл-пап. На самом деле подобное решение использовалось в опытных образцах оружия ещё в период Второй мировой войны, например, в автомате Коровина.

Система 

Автоматика ТКБ-408 построена на основе отвода пороховых газов из канала ствола. Запирание ствола производится перекосом затвора. Газовый поршень и возвратная пружина находятся над стволом. Окно гильзовыбрасывателя расположено справа, имеется пылезащитная крышка, откидывающаяся вниз. Рукоятка взведения затвора находится над цевьём слева. Ствольная коробка — штампованная из листовой стали, приклад и цевьё выполнены из древесины. Ствол снабжён компенсатором. Ударно-спусковой механизм позволяет вести огонь одиночными и непрерывными очередями. Переводчик режимов расположен с левой стороны ствольной коробки над пистолетной рукояткой. Предохранитель находится внутри скобы перед спусковым крючком. В автомате применяются специальные секторные магазины на 30 патронов, имеющие специальные выступы-зацепы, при помощи которых магазины крепятся к защёлке, расположенной в нижней части пистолетной рукоятки.

См. также 
 ТКБ-517
 ТКБ-022

Примечания

Ссылки 
 Описание ТКБ-408 на сайте weapon.at.ua
 Описаник ТКБ-408 на сайте modernfirearms.net

Автоматы СССР
Булл-пап
Неосуществлённые проекты советских вооружений
Оружие под патрон 7,62 × 39 мм
Появились в 1947 году в СССР